SV Röchling Völklingen (celým názvem: Sportverein Röchling Völklingen 06 e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v sárském městě Völklingen. Založen byl v roce 1906 pod názvem SV Völklingen 06. Svůj současný název nese od roku 1966. Od sezóny 2018/19 působí v Oberlize Rheinland-Pfalz/Saar, páté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Klubové barvy jsou červená a černá.

Své domácí zápasy odehrává na Hermann-Neuberger-Stadionu s kapacitou 8 265 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1906 – SV Völklingen 06 (Sportverein Völklingen 1906)
 1916 – zánik
 1919 – obnovena činnost pod názvem VfB Völklingen (Verein für Bewegungsspiele Völklingen)
 1919 – SV Völklingen 06 (Sportverein Völklingen 1906)
 1945 – zánik
 1945 – obnovena činnost pod názvem SuSG Völklingen (Spiel- und Sportgemeinde Völklingen)
 1951 – SV Völklingen 06 (Sportverein Völklingen 1906)
 1966 – SV Röchling Völklingen (Sportverein Röchling Völklingen 06 e. V.)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1945–1946: Ehrenklasse Saar
 1946–1947: Ehrenklasse Saar – sk. 2
 1947–1948: Fußball-Oberliga Südwest Nord
 1948–1951: Ehrenliga Saarland
 1951–1961: Amateurliga Saarland
 1961–1963: II. Division Südwest
 1963–1974: Fußball-Regionalliga Südwest
 1974–1977: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1977–1978: Amateurliga Saarland
 1978–1979: Fußball-Oberliga Südwest
 1979–1980: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1980–1982: Fußball-Oberliga Südwest
 1982–1983: Verbandsliga Saarland
 1983–1984: Fußball-Oberliga Südwest
 1983–1989: Verbandsliga Saarland
 1989–1998: Landesliga Saarland Südwest
 1998–2002: Verbandsliga Saarland
 2002–2003: Fußball-Oberliga Südwest
 2003–2009: Verbandsliga Saarland
 2009–2011: Saarlandliga
 2011–2012: Fußball-Oberliga Südwest
 2012–2017: Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
 2017–2018: Fußball-Regionalliga Südwest
 2018– : Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1976/77: Klub byl z důvodu nesplnění licenčních podmínek přeřazen do třetí nejvyšší soutěže.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1906